Грузија се на такмичењу за Дечју песму Евровизије 2007. године

Први пут је победила 2008. године са песмом Bzz...

Учесници

Организовање Дечје песме Евровизије

Историја гласања 

Грузија је дала највише поена за...

Грузија је добила највише поена од...

Дечја песма Евровизије по државама
Грузијска музика